Паук Дарвина () — вид аранеоморфных пауков из семейства кругопрядов (Araneidae). Представители вида производят самые большие и прочные сети паутин, известные учёным. Их площадь которых варьирует от 900 до 28 000 см², а длина «тросов» паутины достигает 25 метров. Сама паутина считается самым прочным биологическим материалом из когда-либо изученных. 

Впервые пауки этого вида были обнаружены на острове Мадагаскар в Национальном парке Андасибе-Мантадиа в 2001 году. Однако, подробное описание вида сделали лишь спустя 8 лет, приурочив это событие к 150-летию первого издания работы «Происхождение видов» и назвав вид в честь Дарвина.

Описание 
Для Caerostris darwini, а также других пауков рода, характерен существенный половой диморфизм — крупные самки и мелкие самцы. Общая длина самки достигает размеров 18 мм (при длине туловища 6мм), тогда как длина самцов не более 6мм (при размере туловища 3 мм).

Самки в основном чёрного цвета, с белыми волосками на цефалотораксе, брюшке и придатках. Верхняя поверхность цефалоторакса имеет два набора "горбов", один по бокам, другой - сзади. Длина первой ноги составляет около 35 мм (1,4 дюйма). В отличие от других видов Caerostris из этого региона, C. darwini имеет четко разделенные эпигинальные камеры с парой крючков на задней (а не передней или медиальной) части эпигинальной пластинки. Сперматеки и ведущие к ним протоки сильно склеротизированы (затвердели). Самцы краснее и светло-коричневого цвета, с белыми волосками на головогруди, брюшке и частях придатков, расположенных дальше от тела. Бедра ног красные и безволосые. Длина первой ноги составляет около 15 мм (0,6 дюйма).

Таксономия 
Паук Дарвина был впервые описан Матьяжем Кунтнером и Инги Агнарссоном в публикации 2010 г. До описания C. darwini было известно всего 11 видов Caerostris; Кунтнер и Агнарссон считают это сильно заниженной оценкой, поскольку в районе Мадагаскара, где был найден C. darwini, возможно, обитало до семи видов. 

В 2015 году было описано еще шесть видов, четыре из которых с Мадагаскара. В результате молекулярно-филогенетического исследования 12 видов Caerostris, включая C. darwini, было получено филогенетическое дерево, показанное ниже:

Поведение

Ловчие сети 

Гигантские размеры паутины вызывали интерес учёных. В связи с этим, опытным путём была сделана оценка характеристик волокна - их разрушающая деформация, ударная вязкость, предел прочности и модуль Юнга. По последним двум параметрам паутина C. darwini вполне соответствует волокнам, взятым у других пауков, но показатели ударной вязкости её делают уникальным биоматериалом — в среднем они составляют 350 МДж/м3, а у отдельных образцов поднимаются вплоть до 520 МДж/м3.Этот показатель по крайней мере вдвое превышает ударную вязкость ранее известных паутин и в 10 раз выше показателей кевлара.

Межвидовые взаимодействия 
Паук был описан вместе с ранее неизвестным видом мух, которые, как оказалось, имеют с ним клептопаразитические отношения. Мухи часто питаются добычей паука до того, как паук завернет ее в сеть. Иногда наблюдалось, что пауки отгоняли мух, когда те садились на их еду.

Иллюстрации

Примечания 

Пауки-кругопряды
Фауна Мадагаскара
Животные, описанные в 2010 году
Таксоны, названные в честь Чарлза Дарвина